Löjen och tårar kan syfta på:

 Löjen och tårar (pjäs) – en svensk pjäs från 1862
 Löjen och tårar (1913) – en svensk film från 1913 baserad på pjäsen
 Löjen och tårar (1924) – en svensk film från 1924 baserad på pjäsen